«The Guilty» puede referirse a:

 The Guilty (película de 2018) dirigida por Gustav Möller

 The Guilty (película de 2021) dirigida por Antoine Fuqua (remake de la anterior)